Очи Йоханнесен (; род. 11 ноября 2002 года в Тофтире, Фарерские острова) — фарерский футболист, полузащитник клуба «Б68».

Клубная карьера   
Очи воспитывался в академиях двух клубов: «Б68» из родной деревни Тофтир и «НСИ» из Рунавуйка. В составе тофтирцев 16 марта 2019 года он дебютировал во взрослом футболе, целиком отыграв встречу первого дивизиона с дублирующим составом столичного «ХБ». 10 апреля того же года Очи забил первый гол в карьере, поразив ворота «Ройна» в поединке за Кубок Фарерских островов. В своём дебютном сезоне полузащитник принял участие в общей сложности в 19 матчах первой лиги, отметившись 1 забитым голом. В сезоне-2020 Очи был одним из лидеров тофтирцев, проведя 26 игр и забив 2 гола в первом дивизионе. Он принимал участие в стыковом поединке против «АБ», отыграв все 120 минут. По итогам встречи его клуб добился выхода в высший фарерский дивизион.

7 марта 2021 года Очи дебютировал в премьер-лиге, выйдя в стартовом составе в матче против клаксвуйкского «КИ».

Международная карьера 
В 2018 году Очи представлял Фарерские острова на юношеском уровне, приняв участие в 3 матчах за сборную до 17 лет.

Cтатистика выступлений

Личная жизнь 
Старший брат Очи, Ари Йоханнесен, также является футболистом. Братья вместе выступают за «Б68».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FaroeSoccer 
 
 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»